Saint-Crépin (Charente-Maritime)
 Saint-Crépin (Altos-Alpes)
 Saint-Crépin-aux-Bois
 Saint-Crépin-d'Auberoche
 Saint-Crépin-de-Richemont
 Saint-Crépin-et-Carlucet
 Saint-Crépin-Ibouvillers